Paisa (apócope de paisano) puede referirse a:

 los «paisas» (colombianos), manera coloquial de llamar a los colombianos en Panamá, Ecuador, Venezuela y algunos otros países de Hispanoamérica;
 los «paisas» (chinos), manera coloquial de llamar a los inmigrantes chinos en algunos países de Hispanoamérica;
 la región Paisa (Colombia), área cultural y geográfica de Colombia que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, el Norte del Valle del Cauca y el Noroccidente del Tolima, además de ser conocidos como paisas los habitantes de esta región;
 «Los Paisas» (banda criminal), banda criminal colombiana.

Asimismo, puede hacer referencia a:

 el paisa (moneda), unidad monetaria equivalente a  de rupia (o de taka) en Bangladés, India, Nepal y Pakistán;
 Paisà, película italiana de 1946, dirigida por Roberto Rossellini;
 PAISA airlines, extinta aerolínea panameña.

Además, Paysa puede referirse a:

 Joaquín Elo Ayeto, más conocido como «Paysa», político y activista de Guinea Ecuatorial.

Enlaces externos